Röchling ist der Familienname folgender Personen

 August Röchling (1856–1937), deutscher Unternehmer

 Ernst Röchling (1888–1964), deutscher Industrieller
 Friedrich Ludwig Röchling (1774–1836), deutscher Unternehmer und Firmengründer
 Hermann Röchling (1872–1955), deutscher Industrieller

 Jutta Röchling, deutsche Hockeyspielerin der 1960er Jahre
 Karl Röchling (1858–1941), deutscher Jurist und Politiker
 Louis Röchling (1863–1926), deutscher Unternehmer
 Paul Röchling (1854–1921), Präsident der Handelskammer Saarbrücken
 Robert Röchling (1877–1948), deutscher Montan-Unternehmer
 Theodor Röchling (1823–1885), deutscher Unternehmer

Röchling bezeichnet:
 SV Röchling Völklingen, Sportverein aus Völklingen
 Völklinger Hütte, früher Edelstahlwerke Röchling AG
 Röchling Gruppe, eine kunststoffverarbeitende Unternehmensgruppe
 Röchlinghöhe, einen Stadtteil der Stadt Völklingen

Siehe auch
 Bankhaus Röchling
 Röchling-Kapelle